Ebbank ist der Familienname von:

 John Ewbank, niederländischer Komponist 
 Weeb Ewbank, US-amerikanischer American-Football-Trainer